Taillebourg pode se referir a:
 Taillebourg (Charente-Maritime)
 Taillebourg (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos